Delorge ist der Familienname folgender Personen:
 Kristof Delorge (* 1986), belgischer Fußballspieler
 Laurent Delorge (* 1979), belgischer Fußballspieler
 Peter Delorge  (* 1980), belgischer Fußballspieler